Moray bezeichnet:

 Moray, ein schottischer Verwaltungsbezirk
 Moray (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis zum Schottischen Parlament
 Moray (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis zum Britischen Parlament
 Glen Moray, ein Whisky aus Elgin
 Moray (Inka), eine landwirtschaftliche Experimentieranlage der Inka in der Nähe von Maras
 Moray (Einheit), ein altes Volumenmaß

Moray ist ein männlicher Vorname

Moray ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew de Moray (auch Andrew Moray, Andrew Murray, lat. Andreas Moravia; * um 1265, † 1297), schottischer Adliger, Soldatenführer und politischer Führer
 Ceren Moray (* 1985), türkische Schauspielerin
 Dhana Moray, deutsche Moderatorin, Songtexterin, Programmansagerin und Synchronsprecherin
 Gilbert of Moray, schottischer Geistlicher
 Maurice Moray, 1. Earl of Strathearn († 1346), schottischer Adeliger
 Robert Moray (* 1608 oder 1609; † 1673), schottischer Universalgelehrter, Freimaurer und Mitglied der Royal Society

Earls of Moray
 James Stewart, 1. Earl of Moray (1531–1570), illegitimer Sohne Jakobs V. König von Schottland
 John Randolph, 3. Earl of Moray (1306–1346), schottischer Adliger
 Thomas Randolph, 1. Earl of Moray († 1332), schottischer Adliger und Diplomat
 Thomas Randolph, 2. Earl of Moray († 1332), schottischer Adliger und Militärführer